22-я армия () — воинское подразделение японской Императорской армии, краткое время действовавшее во время японо-китайской войны.

Сформирована 9 февраля 1940 года под командованием генерала Куно. Входила в состав Южно-Китайского фронта, несла гарнизонную службу в провинции Гуанси, где участвовала в боях, в частности в сражених в Южной Гуанси.

Во время вторжения во французский Индокитай генерал-лейтенант Seiichi Куно нарушил прямой приказ из Токио, заняв некоторые участки протектората Аннам. За неподчинение он был отстранён от командования, а 22-й армия расформирована 9 ноября 1940 года. Её войска были переданы другим фронтам.

Литература 
 Dorn, Frank (1974). The Sino-Japanese War, 1937-41: From Marco Polo Bridge to Pearl Harbor. MacMillan. ISBN 0-02-532200-1.
 Madej, Victor (1981). Japanese Armed Forces Order of Battle, 1937—1945. Game Publishing Company. ASIN: B000L4CYWW.

Ссылки 
 Wendel, Marcus. «Axis History Factbook». Japanese 22nd Army

Японские армии во Второй мировой войне